Потенца — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Потенца — провінція в Італії, у регіоні Базиліката.